Heliga familjen avser vanligen Jesus, Jungfru Maria och Josef från Nasaret (se Heliga familjen). Det kan också avse:

Den heliga familjen – bok av Karl Marx och Friedrich Engels
 Heliga familjen (Janssen) – målning av Abraham Janssens
Heliga familjen (Rafael) – målning av Rafael från 1505–1506
Heliga familjen – den heliga familjen med den lille Johannes Döparen eller en målning av Michelangelo från 1506, se Tondo Doni